Wojciech Polak (ur. 1945) – polski polityk, poseł na Sejm kontraktowy, działacz PZKS
 Wojciech Polak (ur. 1962) – polski historyk
 Wojciech Polak (ur. 1964) – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski